E99, E-99 oder E 99 steht für:
 Europastraße 99, eine Fernstraße von Doğubeyazıt nach Şanlıurfa in der Türkei

 NÖLB E, eine schmalspurige Elektrolokomotiv-Baureihe der Niederösterreichischen Landesbahnen

E99